Тюмереві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на схід від Парижа, 30 км на захід від Меца, 65 км на північний захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Тюмеревіль на сайті французького Національного інституту географії
 Тюмеревіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тюмеревіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тюмеревіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тюмеревіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель